

Događaji 
 Darije I. Veliki u Perziji uvodi darik kao platežno sredstvo.

Rođenja

Smrti

Izvori